Kolman ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Kolman (1926–2021), deutsch-britischer Überlebender des Holocaust
 Ernst Kolman (1892–1979), marxistischer Philosoph in der Sowjetunion
 Peter Kolman (1937), slowakisch-österreichischer Komponist
 Trude Kolman (1904–1969), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin

Siehe auch:
 Kohlman
 Kohlmann
 Kollmann
 Kolmann
 Colman